Mezinárodní telegrafní abeceda číslo 2 (MTA-2, ) je pětibitová abeceda, používaná zejména v dálnopisném provozu. Byla přijata jako standard doporučením CCITT S.1. Vzhledem k tomu, že pětibitový kód není schopen pokrýt veškerou množinu znaků, používají se řídicí znaky přepínání registru. Abeceda má nulovou redundanci a využívá plně celý prostor kódu.

MTA-2 bývá často nesprávně zaměňován se starším (také pětibitovým) dálnopisným kódem Baudot, pojmenovaným podle svého vynálezce Émila Baudota.

Kódovací tabulka

Řídicí znaky 
 CR – návrat vozíku (Carriage Return)
 LF – posun o řádek (Line Feed)
 SP – mezera (SPace)
 EQ – dotaz (WRU – Who Are You)
 BL – zvonek (BeL)
 FS – číslicová změna (Figure Shift)
 LS – písmenová změna (Letters Shift)
 NU – prázdný znak (NUll, dle doporučení CCITT S.1 a S.4)

Kód Baudot 
Následující tabulka zobrazuje dvě varianty kódu Baudot používaného britskou poštou pro mezinárodní () a vnitrozemský () provoz. Kódové prvky I, II a III byly přenášeny klávesami 1, 2 a 3, které se ovládaly pravou rukou. Kódové prvky IV a V byly přenášeny klávesami 4 a 5, které se ovládaly levou rukou.

Mezinárodní kód Baudot byl později pojmenován Mezinárodní telegrafní abeceda číslo 1 () a již dlouhou dobu se nepoužívá.

Reference

Externí odkazy 
 

Kódování znaků
Telekomunikace